Freddie steht für:
 ein männlicher Vorname, siehe Freddy
 Freddie (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie von 2005
 Freddie (Sänger) (Gábor Alfréd Fehérvári; * 1990), ungarischer Sänger
 Wilhelm Freddie (1909–1995), dänischer Surrealist

Siehe auch:
 Fredi
 Freddi
 Freddy (Begriffsklärung)